José Ignacio Rivero Segade, (Montevideo, Uruguay, 10 de abril de 1992) es un futbolista profesional uruguayo, juega como mediocampista o defensa y su actual equipo es el C. D. Cruz Azul de la Liga MX.

Trayectoria

Inicios y Central Español 
Su debut como profesional fue el 2 de septiembre del 2012 en un partido de la Primera División de Uruguay ante Juventud entrando de cambio al minuto 69' por Marcelo Rodríguez. A partir de ese momento comenzó a tener más minutos en el primer equipo, terminando la campaña con veinticinco partidos jugados, aunque su equipo terminó descendiendo a la segunda división.

Defensa y Justicia 
Para el año 2015 se hizo oficial su llegada al Defensa y Justicia. Su primer encuentro con el club fue el 31 de mayo de 2015 en la Superliga Argentina ante San Martín San Juan entrando de cambio al minuto 79' por Ciro Rius.

Club Tijuana 
El 3 de enero de 2018 se anuncia su llegada al Club Tijuana. 
Su primer partido con el equipo fue el 21 de enero de 2018 en la jornada tres del Clausura 2018 ante el Monterrey, arrancó como titular y salió de cambio al minuto 79'.

El 21 de febrero marcaría su primer gol con el equipo tijuanense en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Motagua, el encuentro terminó con victoria para su equipo por la mínima diferencia.

Cruz Azul 
El 7 de julio de 2020 se hace oficial su llegada al Cruz Azul en forma de préstamo por un año con opción a compra. Su debut con el club cementero se dio el 25 de julio de 2020 en la jornada 1 del Apertura 2020 ante el Club Santos Laguna entrando de cambio al minuto 79' por Orbelín Pineda, el encuentro terminó con una victoria de su club dos a cero ante el equipo lagunero. Para el Torneo Guard1anes 2021 (México), consiguió el título con el club, siendo un jugador polifuncional por la banda izquierda y pieza clave de generación de juego ofensivo.

El 2 de julio de 2021 se anuncia su transferencia definitiva al club cementero firmando un contrato por dos años.

Polémicas 
El 16 de noviembre de 2020, en un partido de preparación contra la selección mexicana de fútbol sub-23, en una barrida sobre Alexis Vega quien jugaba por el equipo verde, habría causado una lesión tipo esguince en el tobillo, jugada que habría sido calificada de "artera y malintencionada" por Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, club en cual milita Vega y quien debido a dicha lesión se habría perdido toda la liguilla del Torneo Guard1anes 2020 (México), ya que requirió una recuperación de 6 a 8 semanas. Por lo anterior su club habría solicitado la inhabilitación de Rivero.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el 18 de marzo de 2023.

Fuente: Soccerway

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias 

Futbolistas de Uruguay
Futbolistas del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Futbolistas del Central Español Fútbol Club
Futbolistas del Club Tijuana
Futbolistas del Cruz Azul Fútbol Club